Джон Клайв Уо́рд (; 1 августа 1924 — 6 мая 2000) — британско-австралийский физик-теоретик. 

Участник британской программы по созданию ядерного оружия, «отец британской водородной бомбы».

Получил тождества Уорда, впоследствии обобщенные Фрадкиным и Такахаси. Впервые показал, что локальные теории и квантовая механика несовместимы. В соавторстве с Абдусом Саламом — один из создателей Стандартной модели. Внёс заметный вклад в квантовую механику и квантовую теорию твёрдого тела.

Член Лондонского королевского общества (1965). Награждён медалью Гутри (1981), премией Дэнни Хайнемана (1982), медалью Хьюза (1983).

См. также 
 Тождества Уорда — Такахаши — Славнова — Тейлора

Примечания

Ссылки 
 
 Автобиография Уорда

Физики Великобритании
Физики Австралии
Физики XX века
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области математической физики
Награждённые медалью Хьюза
Члены Лондонского королевского общества